Миндалина может означать:

 Плод миндаля;
 Миндалина (геология) — маленькая жеода;
 в анатомии:
 Миндалины (миндалины глотки, миндалины вальдейерова кольца) — скопления лимфоидной ткани в области глотки, участвующие в формировании лимфатического глоточного кольца;
 Миндалевидное тело (миндалина) — анатомическая структура в височной доле головного мозга;
 Миндалина мозжечка — наиболее низко расположенная долька полушария мозжечка.

См. также